Wilhelm Keitel (1882-1946), Duitse veldmaarschalk tijdens de Tweede Wereldoorlog
Harvey Keitel (1939), Amerikaanse acteur